In 1999 werd het 41ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 13 maart tot 27 juni. Gama werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
Bij gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil